Das Herrendoppel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Lleyton Hewitt und Max Mirny. Das Finale bestritten Wayne Black und Kevin Ullyett gegen Donald Johnson und Jared Palmer, welches Black und Ullyett in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2001